Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2004 – drugie mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane we francuskim mieście Limoges w dniach 21–22 maja 2004 roku.

W grudniu 2003 roku ogłoszono, że kolejna edycja zawodów odbędzie się w dwunastozespołowej obsadzie. Początkowo turniej miał być zorganizowany w Sopocie w dniach 8–9 maja, został jednak przeniesiony do Francji. Ostatecznie w mistrzostwach wzięło udział szesnaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym czołowe dwójki z każdej z nich awansowały do trzyrundowej fazy pucharowej, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl + Shield

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2004 w rugby union
2004 we Francji
Rugby union we Francji
Sport w Limoges